Storfjord (fjord), een fjord in de Noorse provincie Møre og Romsdal
Storfjord (gemeente), in de Noorse provincie Troms og Finnmark
Storfjorden (Spitsbergen), een grote zee-engte in Spitsbergen

En naar delen van een aantal Noorse fjorden:
een deel van de Lyngenfjord in de provincie Troms og Finnmark
een deel van de Velfjord in de provincie Nordland
een deel van de Laksefjord in de provincie Troms og Finnmark
een deel van de Hjørundfjord in de provincie Møre og Romsdal